Валовое национальное счастье (ВНС) — холистическая мера качества жизни, которая включает моральные и психологические ценности, в отличие от валового внутреннего продукта (ВВП). Термин произошёл от английского Gross National Happiness, как противопоставление gross national product.

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП) заменили «валовым национальным счастьем» в Бутане. Уровень удовлетворения населения регулярно проверяется Министерством счастья. До 2017 года такого больше нигде не было, но сегодня подобные учреждения есть ещё в нескольких странах. Деятельность Министерства счастья закреплена 9 статьёй Конституции страны.

Описание

История понятия и ситуация в стране 
Данное понятие было введено в обиход в качестве неофициальной государственной философии Бутана четвёртым королём этой страны Джигме Сингье Вангчук в 1972 году. «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта», — сказал король. Смысл этого понятия для Бутана состоит в развитии такой экономики, которая соответствовала бы бутанской культуре, основанной на буддийских духовных ценностях. Практически «валовое национальное счастье» реализуется через пятилетнее планирование развития экономики, при котором прогресс осуществляется медленными шагами, стараясь поддерживать и не разрушать традиционные ценности: семью, культуру, природу, буддийскую религию.

К началу правления короля Джигме Сингье Вангчук Бутан представлял собой изолированную от мира страну. Бутан ещё не вступил окончательно в ООН, не входил почти ни в какие международные организации, в Бутане почти отсутствовало денежное обращение, уровень грамотности был крайне низким, автомобильные дороги, связь, телефон, электричество были почти неразвиты. Резкая модернизация и наводнение Бутана потребительскими товарами могли бы привести к социальным потрясениям, к превращению Бутана в индустриальную колонию или банановую республику.

Основные реформы по ВНС 
Ниже приводятся примеры бутанских реформ, связанных с этой программой:

 Упрощение церемониала и этикета, отмена жёстких правил этикета, связанных с простиранием до земли перед Королём и высшими должностными лицами, введение праздничной церемониальной одежды для посещения дворцов и дзонгов.
 Открытие страны для туризма с введением высоких пошлин на туризм и ограничением количества выдаваемых виз.
 Реформа образования. Введение многоступенчатой системы образования на базе интернатов по всей стране (значительная часть бутанцев живёт в небольших поселениях или отдельно стоящих домах, поэтому для детей требуется организация интернатов).
 Обязательное обучение английскому языку, использование учителей-добровольцев из западных стран.
 Отбор на конкурсной основе лучших выпускников школ и колледжей для обучения за границей (в Индии, США, Сингапуре, Европе).
 Привлечение в индивидуальном порядке иностранных консультантов по вопросам модернизации, экологии, медицины и управления.
 Повсеместная государственная опека буддийских монастырей и храмов. Поддержание в чистоте и порядке чортенов и ступ.
 Поддержание чистоты на улицах городов и поселений. Выращивание цветов.
 Строительство минимальных автодорог для связи между крупнейшими дзонгами, чтобы не повредить при этом окружающей среде.
 Социальная программа заботы о стариках при монастырях.
 Организация беспроводной  телефонной связи по всей стране.
 Применение малых гидроэлектроустановок для производства электричества.
 Охрана природы. Почти половина территории Бутана объявлена национальными парками, где запрещена охота. Лесное ведомство занимается выращиванием лесов на лысых склонах гор и планированием лесозаготовок для нужд населения без излишнего ущерба окружающей среде.
 Запрет курения по всей стране. Запрет химических удобрений и химических ингредиентов. Запрет экологически вредных производств.

Критика и текущая ситуация в стране 
Многим из этих вопросов в соседних странах региона (Непал, Индия, Бангладеш, Мьянма) не уделяется достаточного внимания, отчего возникают серьёзные социальные проблемы.

Данная система медленных реформ и государственного регулирования постепенно приносит результаты. Бутан показывает стабильный рост экономических показателей. При этом существуют существенные разногласия в оценке численности населения по данным властей Бутана (около 700 тыс. человек) и международных экспертов (до 2,5 миллиона человек). Проверить эти цифры сложно из-за закрытости государства.

Также малоизвестны для иностранцев внутренние волнения в стране (Ассамская операция) и борьба правительства с ними путём изгнания людей из страны.

См. также 
 Международный индекс счастья
 Индекс качества жизни
 Индикатор подлинного прогресса
 Индекс человеческого развития
 Экономика счастья

Примечания

Ссылки

На английском языке 
 Сервер «Валовое национальное счастье» с планированием развития Бутана и пятилетними планами
 Layard, Richard (2005), Happiness: Lessons from a new Science, The Penguin Press
 Nadia Mustafa, Time, 10 января 2005, «What About Gross National Happiness?»  
 Rajni Bakshi, Resurgence, 25 января 2005, «Gross National Happiness» 
 «Gross National Happiness — a set of discussion papers», Centre for Bhutan Studies  
 Institute of Empirical Research in Economics, Zurich University  — Working papers  search with «happiness»
 Frank Dixon, Innovest Inc. February 2004, «Gross National Happiness: Improving Unsustainable Western Economic Systems»  
 BBC Story of Bhutanese Refugees 
 A New Measure of Well-Being From a Happy Little Kingdom, The New York Times, 4 октября 2005 

Экономические показатели
Экономика Бутана
Экологическая экономика
Экономика окружающей среды